FAM46D () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на довгому плечі X-хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 389 амінокислот, а молекулярна маса — 44 500.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома X

Некатегоризовані білки